Szabó Géza
 Szabó Géza (1904–1991) református lelkész, népmesegyűjtő, meseíró
 Szabó Géza (1895–1968) ötvösművész, szobrász
 Szabó Géza (1909–1996) zongoraművész
 Szabó Géza (1931–2015) kanonok-prépost, 1982–2008 között a budapesti Szent István bazilika plébánosa
 Szabó Géza (1935) labdarúgó, edző
 Szabó Géza (1943) autószalon és galéria (Maconkai Orosz László Galéria) tulajdonos, mecénás, a Magyar Autójavítók Országos Közössége elnöke
 Szabó Géza (?) színész

hasonló nevűek
 Baróti Géza (1914–1993) író, újságíró eredeti neve Szabó Géza
 Delly-Szabó Géza (1883–1961) zeneszerző, karnagy
 Szentmártoni Szabó Géza (1950) irodalomtörténész
 Tomosvary Szabo Geza Segismundo (1952) gordonkaművész

Jegyzetek